В статье описывается распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве. COVID-19 является опасным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом SARS-CoV-2. Москва — субъект Российской Федерации с наибольшим числом заболевших, за ней следуют Санкт-Петербург и Московская область.

Начиная с 20 января 2022 года, на фоне распространения омикрон-штамма суточное число инфицированных неоднократно обновляло антирекорды и 3 февраля достигло 26 904 выявленных случаев заражения.

27 августа 2022 года общее число выявленных в Москве случаев инфицирования превысило 3 млн.

По числу выявленных случаев заражения Москва обошла Нью-Йорк и заняла бы 41-е место в статистике стран мира.

Основные события

Март 2020 года 
Первый случай заболевания COVID-19 в Москве был выявлен 2 марта. Российский турист, вернувшийся из Италии, обратился 27 февраля за медицинской помощью и был помещён на карантин в инфекционный бокс. Болезнь проявилась в лёгкой форме.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса». В частности, он обязывал всех граждан, прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с распространением COVID-19, обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 дней. В окончательном варианте указа неблагополучными были названы следующие 7 стран: Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Германия и Франция.

10 марта Сергей Собянин подписал указ о вводе дополнительных ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Все массовые мероприятия численностью более пяти тысяч человек были запрещены в Москве до 10 апреля 2020 года. В этот же день на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилось сообщение о том, что в рамках режима повышенной готовности было принято решение о строительстве мобильного комплекса новой инфекционной больницы на 500 мест, рядом с деревней Голохвастово в Москве, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и инфекционной клинической больницы № 1.

16 марта Сергей Собянин закрыл московские школы и учреждения дополнительного образования до 12 апреля 2020 года.

25 марта власти Москвы временно отменили льготный проезд в транспорте для студентов и пожилых людей старше 65 лет. Кроме того, с 26 марта по 14 апреля был введён режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Указом мэра Собянина в Москве с 28 марта по 5 апреля было предписано прекратить работу:
 ресторанов, кафе, баров, столовых и другие предприятий общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и удалённой доставки готовых блюд);
 розничной торговли, не связанной с продажей лекарств и товаров первой необходимости (в том числе продовольствия);
 55 парков, включая ВДНХ, парка Горького, музеев-заповедников Царицыно и Коломенское, парков Зарядье и Сокольники, музея-усадьбы Кусково;
 предприятий сферы услуг, требующих личного присутствия (таких как парикмахерские), за исключением медицины, социального обслуживания, транспорта, ЖКХ, связи, банковских, страховых и похоронных услуг.

Вторая игра весенней серии «Что? Где? Когда?» 2020 года, состоявшаяся 29 марта в Нескучном саду, впервые за 30 лет прошла без знатоков из других команд: в зале присутствовали лишь 6 игроков команды, играющей за столом, а также сопровождающие их лица.

С 30 марта домашний режим самоизоляции был распространён на всех жителей Москвы независимо от возраста. Основаниями для выхода на улицу могут служить: необходимость присутствия на рабочем месте, покупки в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, вынос мусора, обращение за экстренной медицинской помощью или прямая угроза жизни и здоровью. В результате на утро следующего дня, 31 марта, пассажиропоток в московском метрополитене снизился на 82 % сравнительно с аналогичным периодом предыдущего года.

На станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК), в вагонах поездов, рядом с кассами и на платформах станций с высоким пассажиропотоком начали наносить разметку, помогающую пассажирам соблюдать дистанцию в 1,5—2 м между собой. В метро приняты исключительные меры профилактики: обработка тех элементов, с которыми соприкасаются пассажиры; ежечасное обеззараживание билетных автоматов; дезинфекция поездов, в том числе с помощью ультрафиолета.

Апрель 2020 года 

1 апреля Московская городская дума приняла закон о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции. При обсуждении этого законопроекта депутат от КПРФ Елена Янчук заявила, что надо штрафовать не граждан, а продолжающие работать строительные компании и устроителей ярмарок выходного дня в разгар эпидемии. Против законопроекта также выступили депутаты от КПРФ Павел Тарасов и Екатерина Енгалычева. Депутат от «Яблока» Сергей Митрохин критиковал положение законопроекта, согласно которому решение о штрафе выносится без участия лица, в отношении которого возбуждено дело. Однако закон всё же был принят 27 голосами против 11.

Для передвижения по Москве после публикации отдельного акта потребуются специальные пропуска, однако, как заявил 2 апреля Сергей Собянин, необходимости вводить пропускной режим в Москве пока нет, поскольку жители столицы сознательно подошли к борьбе с коронавирусом. Тем не менее, к введению пропусков власти могут вернуться, если ухудшится эпидемиологическая обстановка или возрастёт число нарушений режима, сообщил мэр, выразив надежду, что «в итоге не произойдёт ни того, ни другого».

2 апреля московские власти предписали задерживать автомобили нарушителей самоизоляции (ранее, в конце марта, сообщалось, что ограничение движения автотранспорта, в том числе личного, не предусматривается). Позднее, 3 апреля, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников сообщил в эфире Первого канала, что ездить на автомобиле в Москве можно только по одному, поскольку во время совместной поездки нарушается полутораметровая дистанция. Нарушителям выпишут штраф. Исключение — случай совместной самоизоляции, при этом необходимо иметь при себе паспорта.

9 апреля 2020 года в Москве первым пациентам с установленным диагнозом COVID-19 осуществили переливание крови от доноров, которые уже вылечились от инфекции. В этот же день был ограничен доступ на кладбища. Доступ сохранился только для погребения усопших.

9 апреля мэр Москвы пообещал, что со следующего дня будут жёстко штрафовать автомобилистов, которые, будучи обязаны соблюдать карантин, совершают поездки по городу. Речь, пояснил он, не идёт обо всех жителях. За подобные нарушения накажут тех, кто находится на домашнем лечении от коронавирусной инфекции; их близких родственников; тех, кто имел контакты с больными лицами; вернувшихся из заграничных поездок. Первый водитель, который нарушил условия, на следующий день был задержан, а затем доставлен в больницу, а его машина — на спецстоянку.

В этот же день мэр Москвы дал интервью РИА Новости, в котором заявил, что пик заболеваемости в Москве пока не наступил, что город находится «скорее у подножия этого пика, даже не в середине» и что москвичам «предстоят серьёзные испытания». Отказавшись давать прогнозы, он сказал, что «самый лучший прогноз для нас» — сделать сегодня максимально возможное. Это подразумевает максимальное тестирование, максимальную готовность медицинской системы, максимальный контроль за соблюдением режима самоизоляции и карантина и минимальное передвижение по городу, исходящее из соблюдения баланса соображений экономики и санитарных мер. По его словам, пик эпидемии в Москве ещё не наступил.

10 апреля Сергей Собянин объявил, что со следующей недели, то есть с 13 апреля, в Москве поэтапно начнут вводить пропускной режим: первоначально для поездок на работу, затем для поездок в других целях. При необходимости могут быть введены пропуска на передвижение внутри района; сроки будут сообщены дополнительно. Система будет носить заявительный характер. Мэр Москвы признал, что подобная мера — «это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства», однако «речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей», и «выбора нет», особенно с учётом того, что не все жители соблюдают ранее установленные ограничения, а ситуация с распространением коронавируса в Москве начала ухудшаться, причём растёт число тяжёлых больных.

Помимо того, с 13 по 19 апреля в Москве временно останавливается работа почти всех предприятий и организаций. Исключение составляют государственные органы, медицинские организации, предприятия пищевой и медицинской промышленности, производители средств индивидуальной защиты, ключевые предприятий оборонной, космической, атомной промышленности и критически важная инфраструктура. По-прежнему будут работать продовольственные магазины и другие розничные предприятия, продающие товары первой необходимости. Мэр заявил, что нужно «запастись терпением и мужеством», чтобы «максимально ответственно относиться к соблюдению установленных правил и ограничений», без которых невозможно справиться с эпидемией и «сохранить жизни близких нам людей».

С 14 апреля Московский метрополитен закрывает вестибюли 20 станций метро из-за низкой загруженности в условиях режима самоизоляции. Сами станции не закрываются, выход возможен через соседние вестибюли.

18 апреля Сергей Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в столице растёт, но далеко не по худшему сценарию.

17 апреля 2020 года мэр Сергей Собянин открыл медицинский комплекс для лечения коронавирусной инфекции, построенный в Новой Москве, а 20 апреля 2020 года больница приняла первых пациентов.

19 апреля мэр подписал указ о выплатах донорам плазмы крови с антителами на коронавирус. Донорами могут стать лица, которые переболели коронавирусной инфекцией и выработали иммунитет, не имеют хронических заболеваний и противопоказаний. Выплаты составляют 1250 руб. за каждые 150 мл плазмы. Минимальный объём сдачи — 300 мл, максимальный — 600 мл.

22 апреля столичный оперативный штаб по борьбе с эпидемией сообщил, что две трети умерших от коронавируса жителей Москвы поздно обратились за помощью, не вызывая врача из поликлиники. Штаб отмечает, что даже незначительные симптомы, «такие как кашель, насморк, повышение температуры и другие», могут оказаться признаками заражения. Резкое ухудшение состояния больных обычно на 5—8-й день и требует немедленной госпитализации.

23 апреля Сергей Собянин открыл медицинский центр на 300 коек для лечения больных коронавирусной инфекции. Центр создан на базе госпиталя ГУВД.

В этот же день мэр Москвы заявил, что борьба с коронавирусом в столице не прошла и половины пути. По его словам, противостоять эпидемии предстоит, как минимум, несколько недель.

По состоянию на 25 апреля в Москве, согласно информации столичного Департамента здравоохранения, больные с COVID-19 и пневмонией, а также пациенты с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирус госпитализировались в 57 городских, федеральных, ведомственных и частных больниц.

29 апреля число зафиксированных случаев заражения превысило 50 000, число смертей от COVID-19 — 500.

Московские ЗАГСы в апреле 2020 года зарегистрировали 11 846 смертей, годом ранее — 10 005 смертей.

Май 2020 года 

Как сообщил в своём личном блоге мэр столицы Сергей Собянин, реальное число заболевших жителей Москвы составляет примерно 2 % от общей численности населения. Он заявил, что эта цифра — «минимальное значение среди мировых городов, поражённых пандемией».

7 мая режим самоизоляции москвичей в очередной раз продлили — до 31 мая. До этого времени не будут работать закрытые на текущий момент предприятия сферы услуг, торговли, образования, культуры и спорта.

В этот же день мэр Москвы заявил, что жителям города нужно готовиться к длительному периоду ограничений, обусловленных эпидемией.

9 мая число выявленных случаев заражения превысило 100 000, число смертей — 1 000.

С 12 мая в московском общественном транспорте и других публичных местах обязательно ношение защитных масок и перчаток. С того же времени возобновила работу промышленность и строительство при обязательном наличии защитных средств на рабочем месте (исключение — отдельный рабочий кабинет). При отсутствии маски или перчаток москвичей будут штрафовать: в магазине и на рабочем месте — на 4 тыс. рублей, в общественном транспорте или такси — на 5 тыс. рублей.

11 мая мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что не нужно бояться роста числа выявленных случаев COVID-19 среди москвичей. Он связал этот рост с троекратным увеличением объёма тестирования за последние 20 дней. Такое увеличение, по словам мэра, позволило выявлять заболевших, отправлять их на карантин и лечить на ранних стадиях заболевания, и в результате количество госпитализаций в Москве остаётся стабильным и даже снижается на протяжении трёх недель.

14 мая московский мэр объявил, что со следующего дня в Москве начнётся массовое бесплатное тестирование жителей на антитела к коронавирусу по методу ИФА (иммуноферментного анализа). Цель системы, по заявлению мэра, — выявлять заболевание на ранних стадиях и у бессимптомных носителей; получать достоверную информацию об уровне заражения на уровне города и отдельных предприятий и организаций; принимать решения о смягчении действующих ограничений, не создавая угрозы жизни и здоровью населения. Оперативный штаб сообщил РИА Новости, что горожане смогут отказаться от тестирования, не подвергаясь наказанию.

23 мая были объявлены первые результаты тестирования на антитела (см. врезку).

25 мая в Москве число смертей от коронавирусной инфекции превысило 2 000.

С этой даты в Москве возобновилась работа каршеринга — при условии аренды автомобиля не менее чем на 5 дней. Кроме того, возобновили работу 88 МФЦ.

27 мая мэр Москвы на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве с 1 июня по графику. При этом прогулки, по словам Собянина, предполагаются при обязательном ношении маски и соблюдении социальной дистанции. Ранее и Роспотребнадзор, и МЧС сообщали, что ношение маски на улице нецелесообразно, а носить маску нужно лишь в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больными. 28 мая на сайте мэрии Москвы опубликована карта города с расписанием в зависимости от дома, однако первоначально в ходе тестирования выяснилось, что на карте отображаются не все дома, и в поиске такие дома также не находятся.

Июнь 2020 года 
Режим повышенной готовности изначально продлялся до 14 июня. Ранее оформленные рабочие пропуска были автоматически продлены.

С 1 июня в Москве начался второй этап смягчения коронавирусных ограничений. В частности, с этого дня были разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе (в том числе для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями), однако запрет сохранился для больных COVID-19 и некоторых других граждан. Прогулки были разрешены 3 раза в неделю (2 раза в будни, 1 раз в выходные) по особому графику, а занятия спортом — ежедневно до 9:00. Одновременно ужесточился масочный режим: маски стали обязательны на улице.

Одновременно открылись городские парки и зеленые территории (за небольшими исключениями). Они, наряду с городскими дворами и улицами, также стали доступны для прогулок и занятий спортом. Для поездки в парк был необходим электронный пропуск, в иных случаях он не требовался.

С этой же даты возобновили работу автосалоны и непродовольственные магазины, в том числе гипермаркеты. Частично возобновила работу сфера услуг: химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды, другие организации, оказывающие бытовые услуги. При этом требования безопасности аналогичны установленным для продовольственных магазинов: наличие масок и перчаток у персонала и посетителей, соблюдение социальной дистанции.

4 июня мэр Москвы сообщил, что бо́льшая часть коронавирусных ограничений будет отменена к 1 июля, оговорившись, что, помимо планов, будет учитываться и развитие ситуации. Это не означает отмены масочного режима: отказ от него, по словам мэра, во многом зависит от времени появления массовой вакцины (которая ожидается в октябре 2020 года—феврале 2021 года).

6 июня число зарегистрированных выздоровлений в Москве превысило 100 000.

8 июня Сергей Собянин раскрыл, в какой последовательности — при условии сохранения эпидемиологической безопасности — будут отменяться действующие ограничения (см. таблицу).

9 июня число умерших в Москве от COVID-19 превысило 3 000 человек.

11 июня общее число заболевших в Москве превысило 200 000 человек.

15 июня Сергей Собянин заявил, что заболеваемость продолжает снижаться по всем параметрам, а поэтому снятие ограничений будет продолжено согласно ранее обнародованному графику. Комментируя прежние решения, он подчеркнул, что труднее всего было решиться на отмену самоизоляции и пропускного режима.

21 июня число выявленных в Москве случаев заражения впервые с 9 апреля оказалось менее тысячи.

23 июня было продолжено ранее объявленное снятие ограничений.

24 июня на Красной площади состоялся парад в честь 75-летия Победы.

Июль 2020 года 
8 июля число умерших в Москве от COVID-19 превысило 4 000 человек.

Однако эти оперативные данные ниже цифр Росстата, по июльским данным которого в Москве в апреле—июне COVID-19 стал основной причиной смерти 5167 человек, еще 2124 человека умерли от иных причин, но коронавирусная инфекция оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений.

9 июля были опубликованы подробные данные госпитализаций по коронавирусу за период с 28 мая по 8 июля.

13 июля 2020 года перестал действовать целый ряд ограничений.

В частности, снят запрет на очную форму работы образовательных учреждений: абитуриенты и выпускники получили возможность сдавать экзамены в очной форме, дети и взрослые — посещать занятия с учреждениях дополнительного образования.

С той же даты сняты ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и досуговых организаций. Возобновлена работа секций, кружков, дискотек и др. при условии, что число посетителей не превысит 50 % от максимально возможного. Стало возможной работа детских лагерей и детских развлекательных центров.

Кроме того, масочный режим на московских улицах перестал быть обязательным.

30 июля мэр города дал прогноз сохранения числа заболевших «в коридоре от 650 до 700», который выполнялся на протяжении 6 недель, до середины сентября, за исключением 5 дней, когда регистрировалось немногим менее 650 случаев. Отдельные журналисты назвали данный период «подозрительным» или «подрисованным», а интервал от 650 до 700 — «собянинским коридором»

Август 2020 года 
С 1 августа 2020 года разрешено возобновить деятельность театров, кинотеатров и концертных залов вместимостью не более 3 000 посадочных мест при условии заполнения зала не более чем наполовину, а число зрителей спортивных соревнований разрешено увеличить до 50 % от максимальной вместимости трибун.

Сентябрь 2020 года 

В конце сентября в Москве резко подскочило число новых случаев COVID-19.

29 сентября Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в связи с сезоном простуд и ростом случаев заболевания COVID-19 московские школьники отправляются на двухнедельные каникулы с 5 октября.

Октябрь 2020 года 
В октябре ситуация в столице заметно осложнилась. В частности, выросло число тяжёлых больных, находящихся в реанимации и на аппаратах ИВЛ.

В Москве усилены ограничительные меры. Лицам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома.

Работодателям предписано перевести на удалённую работу не менее 30 % сотрудников.

Школьные каникулы были продлены до двух недель и закончились 18 октября, по их окончании ученики 6—11 классов перешли на дистанционное обучение.

С 19 октября 2020 г. доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые в период 0:00—6:00 часов, возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер.

Ноябрь 2020 года 

На фоне значительного роста числа зараженных и возможного ухудшения ситуации мэр Москвы ввёл дополнительные ограничения на два месяца — с 13 ноября по 15 января. В Москве был сохранен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, работодатели должны обеспечить нахождение 30% всех сотрудников на удаленной работе.

Декабрь 2020 года

Январь 2021 года 

14 января мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 18 января возобновляется очное обучение в школах (студенты продолжат учиться дистанционно), остальные ограничения сохраняются до 21 января.

Февраль—май 2021 года

Июнь 2021 года 
В июне 2021 года в Москве наблюдалось обострение эпидемиологической обстановки: росло как число госпитализаций, так и заболеваемость COVID-19 в целом.

Суточный прирост числа заболевших 10 июня 2021 года превысил 5 тыс. человек, вернувшись к показателям середины января 2021 года, а по данным на 12 июня, за сутки в Москве зарегистрирован 6701 новый случай заболевания — максимум с начала 2021 года.

В субботу 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин в связи с ростом заболеваемости объявил в столице дополнительные нерабочие дни с сохранением зарплаты  для «предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям)». Это решение не затрагивает, однако, организации, имеющие ключевое значение для работы городской инфраструктуры, а также предприятия оборонной отрасли, Росатома, Роскосмоса и других стратегических отраслей. Остальные москвичи отправились на «длинные выходные» с 12 по 20 июня (девять дней).

Помимо того, в Москве были введены дополнительные ограничения:

 московским ресторанам и клубам в ночное время (23:00—06:00) разрешено обслуживать посетителей только навынос;
 прекратили работать детские комнаты и фуд-корты в торговых центрах и аналогичных организациях;
 закрыли «объекты отдыха и развлечений» (аттракционы, пункты проката, детские и спортивные площадки) в городских парках и на природных территориях;
 городским учреждениям дополнительного образования предписано временно приостановить свою деятельность.

Первоначальный срок действия ограничений — с 13 по 20 июня — вскоре оказался продлён.

16 июня главный санитарный врач Москвы в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки предписал вакцинировать 60 % работников ряда отраслей. Решение затрагивает работников торговли, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовых отделений, сферы бытовых услуг, образования, здравоохранения, общественного транспорта, такси, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, индустрии здоровья и красоты, кинотеатров.

Руководителей предприятий этих сфер обязали обеспечить прививку первым компонентом вакцины (или однокомпонентным препаратом) до 15 июля 2021 года, вторым компонентом — до 15 августа.

18 июня 2021 года в Москве выявили 9056 случаев заражения — рекордное число с начала пандемии, однако 19 июня прирост числа заболевших оказался даже бо́льшим — за сутки было выявлено 9120 новых заражённых.

В третьей декаде Москва обновила антирекорды по числу госпитализированных, находящихся в реанимации и умерших; мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал обстановку как крайне сложную.

С 28 июня доступ в московские заведения общепита (кроме летних веранд) был разрешён линь обладателям QR-кодов, и внутрь могли попасть лишь те, кто привился, предъявил отрицательный ПЦР-тест (действительный в течение трёх дней) или перенес COVID-19 в предшествующие шесть месяцев, однако вскоре эта мера была отменена (см. ниже).

Кроме того, с 28 июня в Москве в Москве введён обязательный перевод 30 % сотрудников на удалённый режим работы, однако при исчислении числа переводимых на удалённый режим не учитывались те лица, которые полностью вакцинировались

Июль 2021 года 

10 июля Сергей Собянин заявил телеканалу Россия-1, что хотя обстановка по-прежнему сложная, отмечается определённая стабилизация и небольшое снижение заболеваемости, пик которой пройден.

С 19 июля 2021 года QR-коды перестали быть обязательными для заведений общественного питания.

30 июля мэр Москвы Сергей Собянин своим указом отменил обязательное ношение перчаток в транспорте, магазинах и в других общественных местах — требование, которое почти не соблюдалось, однако масочный режим по-прежнему сохраняется.

Август 2021 года 

13 августа в Москве отменён обязательный перевод 30 % сотрудников на удалённый режим работы.

Сентябрь—декабрь 2021 года 

В третьей декаде сентября 2021 года в Москве начали говорить о «четвёртой волне» заболеваемости.

С 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года в Москве был введён режим нерабочих дней.

4 октября 2021 года мэр Москвы заявил, что создавшаяся обстановка вызывает тревогу: недельный рост заболеваемости составил 30 %, рост госпитализаций — 20 %. Чтобы привлечь внимание к вакцинации, власти планируют возобновить лотереи для привившихся.

С 28 октября по 7 ноября в Москве введён режим нерабочих дней.

Январь—март 2022 года  

11 января 2022 года Сергей Собянин заявил о том, что в Москве растёт число заражений омикрон-штаммом нового коронавируса, и в ближайшие 7—10 дней ожидается значительный заболеваемости COVID-19. По словам мэра, ситуация в Москве на фоне распространения омикрон-штамма может стать даже более сложной, нежели в предыдущие волны заболеваемости. Он заявил о том, что в связи с этим необходимо мобилизовать дополнительный коечный фонд, усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора и привлекать население к вакцинации против COVID-19.

По данным, которые 12 января 2022 года обнародовала Вероника Скворцова, доля инфицированных омикрон-штаммом в Москве превысила 76 %. Эти данные получило возглавляемое ею Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), исследуя свою тест-систему, предназначенную для выявления омикрон-штамма.

К 18 января 2022 года, по словам вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой, омикрон-штамм доминировал в Москве, а также в Московской области и Санкт-Петербурге.

Начиная с 20 января 2022 года, на фоне распространения омикрон-штамма суточное число инфицированных неоднократно обновляло антирекорды и 3 февраля достигло 26 904 выявленных случаев заражения.

25 февраля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении сделать рекомендательным ранее введённое требование о переводе 30 % работников в Москве на удалённый режим работы. 

Помимо того, он поручил разблокировать возможность бесплатного проезда на общественном транспорте для пожилых лиц и лиц с хроническими заболеваниями в связи с тем, что в столице устойчиво снижается число новых случаев заражения COVID-19.

В связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации позднее мэр Москвы Сергей Собянин отменил с 15 марта 2022 года обязательный масочный режим, а также обязательные антиковидные меры на рабочих местах (измерение температуры сотрудников и разделительные перегородки).

Степень соблюдения ограничений

Соблюдение самоизоляции 
Резкий рост числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, наблюдавшийся по итогам первой декады апреля 2020 года, стал, как считает Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения в России, следствием «расслабленного поведения» москвичей: сравнительно невысокая численность заболевших, наблюдавшаяся ранее, позволила им думать, что эпидемия их не затронет.

Другие данные показывают, что степень соблюдения ограничений москвичами неодинакова. В частности, по информации, основанной на анализе данных о местонахождении абонентов сотовых сетей, 10 апреля 2020 года примерно 3,5 млн москвичей покидали жилище на срок более 6 часов, в то время как 4,4 млн находились дома.

14 апреля 2020 года президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов заявил, что в Москве наблюдается парадоксальная ситуация. Первоначально индекс самоизоляции в Москве находился на значениях 4,0 и 4,2—4,3, однако в последующем начал снижаться: ограничениям следуют всё менее строго. Специалист отметил, что снижение индекса самоизоляции соответствует росту числа заражённых и жертв инфекции. Индекс самоизоляции, выражаемый в баллах от 0 до 5, с 30 марта публикует компания «Яндекс». Чем выше индекс, тем лучше соблюдаются ограничения

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в апреле 2020 года сообщила порталу Ura.ru, что в России наблюдается собственный сценарий развития эпидемии. С одной стороны, развитие не пошло по американскому, испанскому или итальянскому пути, причем избежать испанского и итальянского сценариев помогли самоизоляция и дистанцирование. С другой стороны, российский сценарий не столь оптимистичен, как греческий или австрийский. Причиной, по мнению эксперта, стали несоблюдение режима самоизоляции в Москве и безответственность некоторых граждан, в частности молодёжи.

16 апреля 2020 года начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что степень соблюдения москвичами режима самоизоляции пока не улучшается. По его словам, «граждане всё равно выходят на улицу, на детские площадки, гуляют в парках, жарят шашлыки на природе». Согласно данным компании «Яндекс», индекс самоизоляции в Москве в этот день на 16:00 составлял 3,4.

24 апреля 2020 года Евгений Данчиков, министр правительства Москвы и начальник Главного контрольного управления Москвы, сообщил, что полицейские чаще всего сталкиваются с нарушениями «среди родителей с детьми и детей старшего возраста без родителей, играющих на детских площадках во дворах», а также среди молодёжи, которая собирается в большие группы во дворах и на спортивных площадках.

Пропуска для передвижения по Москве 

Как сообщило 11 апреля 2020 года РИА Новости, мэр Москвы утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения по столице в период действия ограничений. Пропуска для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте были введены с 15 апреля, однако начать оформление можно было с 13 апреля. Система являлась заявительной; получить пропуск мог каждый желающий путем обращения на портал Mos.ru, по телефону или через СМС. Власти города оставляли за собой право проверять достоверность сообщаемой информации.

Пропуск представлял собой 16-значный буквенно-цифровой код: первые 4 знака означали дату окончания срока действия, остальные 12 содержали информацию о личности владельца и цели поездки. Пропуск требовался для поездки на любом транспорте, общественном или личном, включая такси и метро.

Пропуска в медицинские учреждения и на личные дела выдавались на один день. Для поездки в Москву из другого региона требовался московский пропуск. Пропуск на передвижение по личным делам выдавался лишь 2 раза в неделю, выдача пропусков на посещение медицинских учреждений не была ограничена. Цифровые пропуска не требовались лицам младше 14 лет.

Рабочие пропуска первоначально выдавались до 30 апреля, в последующем срок их действия продляли.

При подаче заявки на пропуск для автомобильной поездки нужно было указать номер автомобиля, при поездке на общественном транспорте — номер карты «Тройка» или «Стрелка».

Без цифрового пропуска могли ездить в служебных целях военные, сотрудники правоохранительных органов, судьи, журналисты. Пропуск для поездок на работу выдавался, если организация не прекращала работу, а присутствие работника было абсолютно необходимо. Пропуск для работы позволял совершить поездку на рабочее место и обратно, однако при доставке товаров курьерами количество поездок не ограничивалось.

Предъявлять пропуск можно было как в бумажном, так и в электронном виде. Находясь в пути, жители Москвы должны были предъявлять паспорт и пропуск по требованию должностных лиц.

Практическая реализация 
14 апреля 2020 года, на следующий день после начала оформления пропусков, стало известно об аннулировании почти миллиона из них. Причиной стали некорректные или недостоверные данные, указанные при их оформлении. Хотя пропуска выдавались по заявительному принципу, однако указанные при получении данные перепроверялись впоследствии.

15 апреля 2020 года у пассажиров московского метро и автомобилистов, въезжающих в Москву, начали проверять цифровые коды. В первый день действия пропускного режима на въездах в город появились пробки, в метро — очереди. Документы проверяли на всех станциях метрополитена. Сотрудники полиции просили пассажиров предъявлять паспорта и пропуска. У водителей автомобилей, въезжающих в город, спецпропуска проверяли инспекторы ГИБДД. Сергей Собянин после появления очередей заявил о необходимости автоматизированного контроля пассажиров.

В тот же день мэр Москвы сообщил, что попросил начальника ГУВД организовать проверки так, чтобы они не приводили к массовому скоплению людей, и добавил, что очереди на входе в метро удалось устранить.

17 апреля 2020 года агентство РИА Новости сообщило, что пропускной режим дал хороший эффект: по словам мэра Москвы, транспортный поток уменьшился на полмиллиона.

18 апреля 2020 года власти Москвы сообщили о продлении пропускного режима до 1 мая, а также расширили список мер для борьбы с нарушителями. Так, с 22 апреля в Москве началась автоматическая проверка цифровых пропусков при помощи турникетов в метро и камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.

После продления режима самоизоляции до 31 мая 2020 года были автоматически продлены и ранее оформленные рабочие пропуска. Разовые пропуска оформлялись в прежнем порядке. Пропуска пришлось оформить сотрудникам тех предприятий, которые возобновили работу.

Продление ограничений передвижения до 14 июня 2020 года также сопровождалось автоматическим продлением ранее оформленных рабочих пропусков.

С 9 июня  2020 года электронные пропуска были полностью отменены.

Правонарушения, связанные с ограничениями

Несоблюдение самоизоляции 
Московская полиция сообщила, что по состоянию на 6 апреля 2020 года было составлено 160 административных протоколов по статье 19.4 Кодекса об административных нарушениях (на 3 апреля их было 145).

9 апреля РИА Новости сообщило о первых штрафах, назначенных за нарушение режима самоизоляции — в точном смысле этого слова. (Прежде, пояснили юристы, москвичей наказывали за неповиновение сотруднику полиции.) Штрафы были введены городскими властями в начале апреля. Были оштрафованы житель Московской области, оказавшийся в столице «в отсутствие оснований, предусмотренных указом мэра Москвы»; женщина, которая, «сорвав при этом оградительную ленту», оказалась на спортивной площадке на расстоянии более 100 м от своего дома; другие лица, которые находились далее 100 м от своего дома «в отсутствие оснований, предусмотренных указом мэра».

В последующем число привлечённых к административной ответственности значительно возросло. В частности, 11 апреля полиция совместно с другими государственными органами составила 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 Кодекса об административных нарушениях города Москвы. Нарушители собирались в группы или же находились на улице без причины, допускаемой действующими ограничениями (иначе говоря, они не шли в магазин, аптеку или медицинское учреждение, не выгуливали собаку, не выносили мусор). Помимо граждан, к административной ответственности за несоблюдение правил социального дистанцирования привлекли 18 торговых предприятий.

В период с 11 апреля по вечер 15 апреля было составлено более 9 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции, включая прогулки на улице, в парках, на детских площадках, шашлыки на природе; лишь за 14 апреля число протоколов составило 2 тыс. На 15 апреля режим поддерживали более 13 тыс. полицейских и 3 тыс. бойцов Росгвардии, а также тысяча дружинников.

Несоблюдение масочного режима 
С 12 мая по 30 сентября 2020 года за несоблюдение масочного режима посетителями и сотрудниками была приостановлена работа 62 продовольственных магазинов, примерно 7 непродовольственных магазинов, а также нескольких магазинов детских товаров, парикмахерских и салонов красоты.

«Ковидная амнистия» 
К июлю 2022 года, после объявленной в мае мэром Москвы Сергеем Собяниным «ковидной амнистии», более 33 тысяч граждан и 1 тысячи предпринимателей обратились за компенсациями.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Последние данные по коронавирусу в Москве, России и мире // «Коммерсантъ» от 08.04.2020, обновляется ежедневно
 Коронавирус COVID-19: информация для граждан, сайт Департамента здравоохранения Москвы
 Коронавирус: официальная информация, сайт Москвы (mos.ru)
  Волна за волной: как мэр Москвы Сергей Собянин боролся с коронавирусом // Forbes.ru, 25.12.2020

Пандемия COVID-19 в России по административно-территориальным единицам
Пандемия COVID-19 по городам
2020 год в Москве
2021 год в Москве
Катастрофы в Москве
Здравоохранение в Москве